Hariharpur peut faire référence à :
 Hariharpur, un village du Népal situé dans le district de Bara ;
 Hariharpur, un village du Népal situé dans le district de Dhanusha ;
 Hariharpur, un village du Népal situé dans le district de Kapilvastu ;
 Hariharpur, un village du Népal situé dans le district de Saptari ;
 Hariharpur, un village du Népal situé dans le district de Surkhet.